Случ:
 Случ — річка в Україні, притока Горині
 Случ — річка в Білорусі, притока Прип'яті
 Случ — село в Україні, Хмельницька область, Волочиський район, Чухелівська сільська рада
 251001 Случ — мала планета в Сонячній системі